Tomasz Dąmbski (zm. 1748) – chorąży inowrocławski i kowalski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Tomasz Dąmbski (zm. 1829) – członek Rządu Centralnego Wojskowego Tymczasowego Obojga Galicji